Jessica Samuelsson (athlétisme) (née en 1985), heptathlonienne suédoise
 Jessica Samuelsson (football) (née en 1990), footballeuse internationale suédoise